Jan Nepomucen Umiński
 Jan Umiński (duchowny)